Zlotnik ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Zlotnik (* 1954), Immunologe und Molekularbiologe
 Jürgen Heinz Peter Hoffmeyer-Zlotnik (* 1946), deutscher Sozialwissenschaftler